Mangeshkar ist der Name von:

 Dinanath Mangeshkar (1900–1942), indischer Musiker und Sänger
 Hridaynath Mangeshkar (* 1937), indischer Komponist und Sänger
 Lata Mangeshkar (1929–2022), indische Sängerin
 Usha Mangeshkar, indische Sängerin